Ella Ivanova (née le 17 mai 1989 à Sébastopol, en Crimée) est un mannequin et première femme originaire de Sébastopol et de Malte à figurer dans le magazine Elle, publié en octobre 2020.

Enfance et éducation 
Ella Ivanova est née le 17 mai 1989 à Guardeiskoe, Simferopol, un district de Crimée, dans une famille militaire. Son père, pilote dans l'armée, était également historien. Son frère aîné a aussi rejoint l'armée en tant qu'avocat et détient actuellement le grade de major.

En 1996, Ella est entrée dans un lycée de la ville de Sébastopol. Au cours de sa scolarité, elle pratique le théâtre et s’implique activement dans la chorale du lycée.

En 2003, elle intègre l’école de médecine Eugene Deriugina afin d’étudier la paramédecine pour en faire son métier. Trois ans plus tard, elle obtient son diplôme et se retrouve la même année admise à l'Université des sciences humaines de la ville de Sébastopol, où elle devient membre de la faculté de psychologie.

En 2010, elle est diplômée de l'Université des sciences humaines de la ville de Sébastopol et obtient un diplôme en psychologie appliquée. Entre avril 2006 et novembre 2009, Ella fréquente les Écoles internationales d'art dramatique avec une spécialité en médias cinématographiques pour compléter sa formation d'actrice.

Carrière 
Ella a collaboré avec des agences publicitaires chargées de la promotion de Casinos Malta, Eden Leisure Group, Hôtel Intercontinental, Cynergi Fitness et Eden Cinemas.

Elle est de plus actionnaire d'Arec15, fournissant les bases du financement d'une production cinématographique et du développement d'une usine de transformation des déchets en énergie à Malte.

Vice-présidente et présidente non exécutive de Conexus Holdings BV (à partir du 1er janvier 2023).

En 2023, Conexus dont Ella Ivanova est la vice-présidente, est évalué à  suite au soutien financier apporté par Twyford Alliance Limited selon Forbes.

Notes et références 

Mannequin femme russe
Naissance en mai 1989
Naissance à Sébastopol